

Sigle 

Le sigle NAF peut désigner :
 , la flûte ou la musique amérindienne.
 NATO Architecture Framework, un cadre d'architecture  édité par l'OTAN pour la description des architectures de systèmes ;
 Nomenclature d'activités française ;
 Nouvelle Action française, un mouvement politique français (1971-1978) ;
 The NAF, l'association internationale de Blood Bowl - le jeu Games Workshop de Fantasy Football.

Code ou symbole 
 NaF est le symbole chimique du fluorure de sodium.
 naf est le code ISO 639-3 représentant le , une langue papoue.

Hydronyme 
 La Naf est un fleuve qui forme la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie.

Voir aussi 
 Naf-Naf
 Naf Naf